Пётр Зиновьевич Голосо́вский (1902—1986) — инженер-конструктор, кораблестроитель, участник Гражданской войны. Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.

Биография 
Голосовский Пётр Зиновьевич родился 1 (14 июля) 1902 году в селе Рубановка  (ныне Великолепетихский район, Херсонская область, Украина) в еврейской семье. Его отец Зиновий Соломонович был служащим, единственным работником в большой многодетной семье, где росли шестеро детей (четыре сына Семён, Яков, Михаил, Пётр и две дочери Сара и Фрида). Мать — Берта Марковна была домохозяйкой, умерла в 1929 году.

В 1919 году экстерном окончил гимназию и поступил в сельскохозяйственный техникум. В юности принимал участие в революционном движении.

Весной 1920 года ушёл добровольцем в РККА. В годы Гражданской войны воевал на Южном фронте в сапёрной роте. В конце 1920 года всех бывших студентов вернули из армии на учёбу. П. З. Голосовский был откомандирован в Наркомпрос и затем направлен на учёбу в МВТУ.

С 1925 года Голосовский совмещал учёбу на последнем курсе МВТУ с работой в КБ авиазавода под руководством авиаконструктора Н. Н. Поликарпова. Там же и остался работать после окончания училища. В марте 1927 года ему было отказано в общежитии МВТУ, и в связи с этим он был направлен на Балтийский судостроительный завод, где работал инженером.

Работал заместителем главного инженера, затем главным инженером судостроительного проектного бюро «Техбюро № 4 Балтийского завода». Принимал участие в строительстве первых советских подводных лодок типа «Декабрист», а также других серийных проектов «Ленинец», «Щука», «Правда», «Малютка», «Сталинец».

До 1948 года был главным инженером ЦКБ-18, затем был назначен главным инженером нового бюро СКБ-143.

26 августа 1956 года было принято решение о строительстве ракетных атомных подводных лодок проекта 658, 658М. Обязанности главного конструктора проекта 658 первоначально были возложены П. 3. Голосовского. Разработка конструкторской документации СКБ-143 была начата в сентябре 1956 года, а технический проект был завершён в первом квартале 1957 года.
В феврале 1958 года руководство проектом возглавил И. Б. Михайлов, которого в октябре 1958 года сменил С. Н. Ковалёв.

Умер 28 ноября 1986 года в Ленинграде.

Библиография 
 Голосовский П. З. От «Декабриста» до «Акулы». Ленинград. 1981.
 Голосовский П. З. Проектирование и строительство подводных лодок (очерки по истории ЛПМБ «Рубин»), т.2, Ленинград, 1979г
 Голосовский П. З. Очерки по истории ЛПМБ «Рубин». История проектирования и строительства подводных лодок. Дизель-электрические подводные лодки 1945—1971, г. Ленинград, 1986

Награды и премии 
 Ленинская премия (1967)
 Сталинская премия первой степени (1943) — за создание новых высокопроизводительных станков для военной промышленности
 два ордена Ленина
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 орден «Знак Почёта»
 медали.

Семья 
 сын — Голосовский Александр Петрович.
 дочери — Светлана и Людмила.

Примечания

Литература 
 Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга : Энциклопедия. Издательство: Издательство Международного фонда истории науки, 1996 г. ISBN 5-86050-081-5.
 Судостроение России. Биографическая энциклопедия. 2008. ISBN 978-5-903989-01-0

Ссылки 
 ЦКБ МТ Рубин: 1941—1955
 Вклад Петербурга — Ленинграда в создание ракетного оружия для отечественного Военно-Морского Флота

Кораблестроители СССР
Участники Гражданской войны в России
Изобретатели СССР
Выпускники МГТУ
Родившиеся в Великолепетихском районе
Персоналии:Балтийский завод